ordalia – prawo
 Sąd Ostateczny
 Sąd Boży – film polski z 1911 roku